

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pod Wolą – część miasta Stoczek Łukowski
 Pod Wolą – część wsi Wesołów w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn